Алекса́ндр Чу́ркин: Чуркин, Александр Александрович (1950—2011) — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист России.
 Чуркин, Александр Дмитриевич (1903—1971) — русский советский поэт, редактор.